Světový pohár klubů ISBHF 2014 je 19. ročníkem a nese název World Cup 2014. Hokejbalový turnaj pořádá Slovensko a uskuteční se v Nitře od 28. srpna do 31. srpna 2014. Turnaje se zúčastní celkem 15 týmů ze 7 různých zemí. Pohár bude obhajovat český tým HBT Vlašim.

Stadiony

Přehled účastníků

Přehled skupin

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy 
Bude doplněno.

Skupina B

Tabulka

Zápasy 
Bude doplněno.

Skupina C

Tabulka

Zápasy 
Bude doplněno.

Play-off

Pavouk play-off

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

O 3. místo

Zápasy o umístění

Konečné pořadí týmů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Světového poháru klubů 2014
 Oficiální stránky ISBHF
 Oficiální stránky ČMSHb

Světový pohár v hokejbale
Sportovní události v Nitře
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Hokejbal v roce 2014
Sport na Slovensku v roce 2014